Volodino (raion de Beriózovka), poble del territori de Perm, raion de Beriózovka, a Rússia
 Volodino (raion de Solikamsk), poble del territori de Perm, raion de Solikamsk, a Rússia
 Volodino (Tomsk), poble de la província de Tomsk, a Rússia
 Volodino (Leningrad), poble de la província de Leningrad, a Rússia